Honda Vigor war ein:

 von 1981 bis 1995 gebauter Mittelklasse-PKW von Honda, siehe Honda Accord
 von 1998 bis 2000 gebautes Motorrad von Honda, siehe Honda SLR 650